Letonnokka är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Uleåborgs ekonomiska region  och landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Letonnokka norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Letonnokka. Runt Letonnokka är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Limingo,  km öster om Letonnokka. I omgivningarna runt Letonnokka växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten